Louis Marie Joachim Napoléon Michel Murat, prince Murat, né le  à Rocquencourt (Yvelines), est mort pour la France le  à Lihons (Somme).

Biographie 
Louis Murat est l'arrière-arrière-petit-fils de Joachim Murat, du maréchal Ney, et du maréchal Berthier et l'arrière-arrière-petit-neveu de , l'épouse de Joachim Murat étant l'une des sœurs de l'empereur, Caroline Bonaparte.

Il est engagé volontaire (matricule 2771/308 - classe 1916), maréchal des logis au  de cuirassiers à pied. 

Après une période de repos, son régiment est embarqué par camions le  et monte au front dans la nuit du  dans le secteur du village de Lihons  au cours de la bataille de la Somme, l'une des plus meurtrières de toute l'histoire. Il y est tué le  au nord de Lihons. Son régiment est relevé quelques jours après, le .

La tombe 
Elle est située à la lisière nord-est du village de Lihons, dans un petit espace paysager. Elle a été érigée par sa famille et offerte à la commune en 1961. La tombe est surplombée d'une aigle impériale.

Sur la tombe, a été gravée cette épitaphe :

Hommage posthume 

 À Paris, une rue porte son nom : la « rue Louis Murat », entre le parc Monceau et le boulevard Haussmann, dans le .

 À Lihons, une rue porte également son nom : la « rue du Prince Louis Murat ».

Iconographie 
Un tableau intitulé Prince Louis Murat en uniforme du  Régiment (74 x 60) a été peint par Hubert-Denis Etcheverry.

Une gravure d'Albert Robida intitulé "Les deux Murat"

Articles connexes 
 Maison Murat
 Première Guerre mondiale
 Bataille de la Somme
 Lihons

Références 

Prince Murat
Louis
Naissance en septembre 1896
Naissance en Seine-et-Oise
Décès en août 1916
Naissance dans la Somme
Décès à 19 ans
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale